L'édition 2018 du tournoi de tennis de Newport Beach se déroule du 22 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Danielle Collins remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Sofya Zhuk, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Misaki Doi et Jil Teichmann.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Jennifer Brady, Madison Brengle et Varvara Lepchenko et de la Monténégrine Danka Kovinić. Elles sont respectivement remplacées par Jang Su-jeong, Stefanie Vögele, Jil Teichmann et Carol Zhao.

Lauréates 
Danielle Collins remporte le  de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Sofya Zhuk.

En double, Misaki Doi et Jil Teichmann remportent leur  ensemble en battant en finale Jamie Loeb et Rebecca Peterson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport Beach
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Newport Beach
Sport aux États-Unis en janvier 2018
Tennis en janvier 2018